Careta
Careta (revista)
Tartaruga-careta
Feijão careta
 Bothus podas

Desambiguação